Wiązowna est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Wiązowna, dans le powiat d'Otwock
 du village de Wiązowna, chef-lieu de cette gmina